Жумагазиев — фамилия; имеет женскую форму Жумагазиева.
 Жумагазиев, Даурен Нурдаулетович (род. 1989) — казахстанский борец вольного стиля, мастер спорта международного класса.
 Жумагазиев, Нурберген Батыргалиевич (род. 1990) — казахстанский шорт-трекист, участник Олимпийских игр 2014 года.